Haut les mains ! : film français réalisé par Louis Feuillade
 Haut les mains : film polonais réalisé par Jerzy Skolimowski
 Haut les mains : album du groupe de rock As de Trêfle

Voir aussi 
 Haut les mains, peau de lapin ! : épisode de la série de bande dessinée Rosalie Blum